Meye oder Méyé ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Méyé (* 1995), gabunischer Fußballspieler
 Geoffrey Meye (* 1982), niederländischer Fußballspieler
 John Meye (auch John May) († 1598), englischer Kleriker, Bischof von Carlisle (1577–1598), siehe Liste der Bischöfe von Carlisle
 Kurt Meye, deutscher Fußballspieler
 Roguy Méyé (* 1986), gabunischer Fußballspieler